Wemheuer ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Wemheuer (* 1961), deutsche Juristin und Richterin am Bundesarbeitsgericht
 Felix Wemheuer (* 1977), deutscher Sinologe
 Rosemarie Wemheuer (* 1950), deutsche Politikerin (SPD)
 Werner Wemheuer (1899–1977), Korrepetitor und Kapellmeister am hessischen Staatstheater in Wiesbaden sowie Komponist und Arrangeur